Isse (Marne), gemeente in Frankrijk
Isse (geslacht), geslacht van boktorren